Кара́батово — село в Большемурашкинском районе Нижегородской области. Входит в состав Григоровского сельсовета.

География 
Село расположено на стыке Дальнеконстантиновского, Кстовского и Большемурашкинского районов. В Дальнеконстантиновский район из Большемурашкинского можно пройти по долине речка Ломовая, на южном, крутом склоне которой стоит село Карабатово. Эта крохотная речушка начинается в Дальнеконстантиновском районе около деревни Белая, течёт в Большемурашкинский район, принимая в себя только один приток — ручей со стороны деревни Дубки Перевозского района. Около Карабатова её пополняют водой несколько родников из долов Лисий, Кудрявец, по водности Ломовка, пожалуй, равна большемурашкинской Доменке. В селе речушка в трёх местах перегорожена плотинами и образует пруды с большой площадью. В селе её называют Ломовка, Ломовушка, Ломовая. Выйдя из Карабатова почти под прямым углом, она впадает в Устамку.

Берег Ломовки в нескольких местах изрезан оврагами, образующими не очень ярко выраженные стрелки с тупыми углами. Старое Карабатово располагается на этих стрелках несколькими порядками, спускаясь с горы к югу.

Название 
Согласно народной этимологии, название села близко по звучанию глаголу «карабкаться». И впрямь, на крутые склоны левого берега Ломовушки в распутицу приходилось карабкаться, падая на скользкой глине. По другой версии, это слово образовалось не без тюркско-язычного влияния. В переводе с татарского «карабат» означает «чёрный мыт». На Руси существовало 2 значения слова мыт. Первое — в смысле «мытарить, мытиться». Мытарство означало сбор податей и недоимок. Обычно он сопровождался применением силы. За недоимки нередко конфисковывали имущество, но имущество в казну не положить, собранную рухлядь продавали в Нижнем Новгороде на рынке, который до сих пор так и называется — Мытный.

Вторая версия: «чёрный мыт» — татарское слово. В походе на Нижний Новгород и из Золотой, и из Синей Орды ежегодно двигались полчища Мамая, Мурзы Сарая, царевича Арапши — крымских татар, путь их проходил через это село. Конница всегда движется в пыли, в распутицу — в грязи, поэтому нужно было где-то остановиться, смыть грязь. Вот на берегу речки Ломовки татары и устраивали Карабат, то есть предварительное, чёрное мытье. Если согласиться с версией о том, что в Колотухе кочевники выколачивали кошмы, а это пыльная работа, после которой тело зудит и чешется, то в дополнение к дорожной грязи прибавлялась и пыль из кошм. Всё это требовало, хоть быстрой, на скорую руку бани, мытья, то есть карабата. Когда здесь поселились русские, они так и назвали своё поселение — Карабатово.

Существует и третья версия, услышанная из уст старожилов, — что здесь проходили наказания людей, неугодных хану Батыю, отсюда пошло «кара», то есть, наказание батого (от имени Батый). Впрочем, что же всё-таки повлияло на выбор названия для села, до сих пор точно не установлено.

Есть небольшое разночтение, считать Карабатово деревней или селом. Современное название указывает, что это село, однако о существовании когда-либо в Карабатове церкви и прихода (что традиционно переводит деревню в статус села) ничего не известно. На дорожном указателе значится «д. Карабатово».

История 
Со слов старожилов о Карабатове (по карте XIX века — деревне Карабатовке) известно, что в XVIII веке к востоку от села (к югу от современного кладбища) находился острог. До сих пор на старом порядке находят екатерининские монеты. Само кладбище основано только в середине XX века, до того времени местных жителей хоронили на кладбище села Ляписи (в 4 км севернее Карабатова). Богослужения в близлежащих к Карабатову церквях до начала 1930-х годов совершались исключительно в расположенных в северном направлении: православные храмы были в сёлах Ляписи, Ногавицино (в 3 км севернее) и Мелёнки (в 5 км северо-восточнее). Две других ближайших церкви (обе из красного кирпича) находились в сёлах Палец (1680 года постройки Одигитриевская — в том же уезде, в 9 км южнее) и Григорово (1700 года постройки Казанская — в соседнем уезде, в 9 км юго-восточнее).

В начале XX века Карабатово было небольшой крестьянской деревушкой, в которой не было крупных крестьянских хозяйств, а каждый двор вёл обособленную хозяйственную деятельность. Деревня была бедна, но в ней стояли 2 собственные мельницы, снабжающие мукой всё население; впрочем, в те годы мельница была в Ногавицине, а в Сосновке при этом — маслобойня. Карабатово и Ногавицино принадлежали Ляписской волости. Несмотря на бедность, в деревне нашли, кого раскулачить во время коллективизации. Три семьи лишились своего имущества и были выселены из домов. Разнообразие фамилий в Карабатове не отличалось до 1970-х годов; в нём жили Корниловы, Макаровы, Маловы, Малышевы, Рыбкины, Федотовы, Яшановы и другие семьи.

Деревня не имела перспективы, переходила в подчинение то одной волости, то другой. Только в 1970—1980-е годы деревня стала набирать силу. В Карабатове построили современную школу, детский комбинат, двойной магазин, Дом культуры, несколько улиц с четырёх-, двух- и одноквартирными домами, пекарню. В укрупнённое хозяйство вошли соседние деревни и сёла: Медведково, Ногавицино, Сосновка, Мелёнки, Пужаевка. При этом Карабатово стало центральной усадьбой, селом, хотя административно его территория и подчинялась Курлаковскому сельскому совету.

В начале XXI века некогда известный колхоз имени Мичурина прекратил своё существование, некоторые из сохранившихся колхозных построек (прежде всего фермы, склады, гаражи на юг от села) были приобретены частным лицом, и в них открылся деревообрабатывающий цех, в котором выпускаются барабаны для кабеля. На работах в цехе заняты 50—60 человек не только из Карабатова, но и из соседних деревень.

Ссылки 
 Действия Нижегородской губернской учёной архивной комиссии: Сборник статей, сообщений, описей дел и документов / Нижегородская губернская учёная архивная комиссия. — Т. [1]—18. — Нижний Новгород, 1888—1916. — 44 т.
 Нижегородский сборник, издаваемый Нижегородским губернским статистическим комитетом под редакцией действительного члена и секретаря Комитета А. С. Гациского. Т. 1 (1867) — Т. 10 (1890). — Нижний Новгород, 1867—1890.
 Карта Нижегородского уезда с нанесением почв по отчёту профессора В. В. Докучаева: 1887 год

Примечания 

Населённые пункты Большемурашкинского района